Il gioco della musica – album di Gianni Meccia del 1983
Il gioco della musica/Lupo di mare – 45 giri di Gianni Meccia del 1983